Adriano Marinetti (1875-1954) – militare e politico italiano
 Antonio Marinetti, detto "il Chiozzotto" (1719-1796) – pittore italiano
 Antonio Marinetti (1975) – fumettista italiano
 Aspro Marinetti, pseudonimo di Stefano Righi (1960) – cantautore italiano
 Benedetta Marinetti, nata Benedetta Cappa (1897-1977) – pittrice, scenografa e scrittrice italiana, moglie di Filippo Tommaso Marinetti
 Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) – poeta, scrittore e drammaturgo italiano
 Giulio Marinetti (1877-1965) – militare italiano
 Sorelle Marinetti – trio maschile di attori e cantanti en travesti